Molekulska formula -{C3H6Cl2}- se može odnositi na:

 1,2-Dihloropropan
 1,3-Dihloropropan